Simón Bolívar leitet sich in den meisten Fällen von dem südamerikanischen Unabhängigkeitskämpfer ab. Der Begriff steht für: 

 Simón Bolívar (1783–1830), venezolanischer Unabhängigkeitskämpfer

Simón Bolívar steht geografisch für:
in Bolivien:
 Simón Bolívar (Chapare), Ort in der Provinz Chapare, Bolivien
 Simón Bolívar (Shinahota), Ort im Municipio Shinahota, Bolivien
 Villa Simón Bolívar, Stadt im Departamento Santa Cruz, Bolivien

in Ecuador:
 Kanton Simón Bolívar, Kanton in der Provinz Guayas in Ecuador
 Simón Bolívar (Ecuador), Kleinstadt und Verwaltungssitz des Kantons Simón Bolívar in der Provinz Guayas in Ecuador
 Simón Bolívar (Azuay), Kirchspiel im Kanton Gualaceo der ecuadorianischen Provinz Azuay
 Simón Bolívar (Pastaza), Kirchspiel im Kanton Pastaza der ecuadorianischen Provinz Pastaza
 Simón Bolívar (Portoviejo), Parroquia urbana im Kanton Portoviejo, Provinz Manabí
 Simón Bolívar (Santa Elena), Kirchspiel im Kanton Santa Elena in der Provinz Guayas in Ecuador

in Kolumbien:
 Pico Simón Bolívar, Berg in Kolumbien

in Paraguay:
 Simón Bolívar (Caaguazú), Distrikt im Departamento Caaguazú, Paraguay

in Venezuela:
 Municipio Simón Bolívar (Barcelona), Verwaltungsbezirk in Venezuela

Simón Bolívar steht außerdem für:

Bauwerke:
 Universidad Simón Bolívar, Universität in Caracas, Venezuela
 Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, Flughafen in Santa Marta, Kolumbien
 Aeropuerto Internacional Simón Bolívar (Guayaquil), Flughafen von Guayaquils, Ecuador
 Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, Flughafen bei Caracas

Fahrzeuge:
 Simón Bolívar (Schiff), Segelschulschiff der venezolanischen Marine
 Simon Bolivar (Schiff), niederländisches Passagierschiff
 Simón Bolívar, Satellit Venezuelas, siehe Venesat-1

Musik:
 Simón Bolívar (Oper), Oper (1995) von Thea Musgrave